Detalhes de Duplas Masculinas do US Open de 2008. 

Os campeões foram a dupla estadunidense formada pelos irmãos Bob e Mike Bryan, que venceram na final por 7–6(5), 7–6(10), a dupla formada pelo tcheco Lukas Dlouhy e pelo indiano Leander Paes.

Cabeças-de-chave

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjic (Terceira Rodada)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (Campeões)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (Segunda Rodada)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (Terceira Rodada) 
 Jonas Bjorkman /  Kevin Ullyett (Segunda Rodada)
 Simon Aspelin /  Julian Knowle (Segunda Rodada)
 Lukas Dlouhy /  Leander Paes (Final)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski ''(Primeira Rodada)

<ol start="9">
 Paul Hanley /  Jordan Kerr ''(Primeira Rodada)
 Arnaud Clement /  Michael Llodra ''(Primeira Rodada)
 Martin Damm /  Pavel Vizner ''(Terceira Rodada)
 Pablo Cuevas /  Luis Horna ''(Segunda Rodada)
 Jeff Coetzee /  Rogier Wassen ''(Primeira Rodada)
 Max Mirnyi /  Jamie Murray ''(Primeira Rodada)
 Marcelo Melo /  Andre Sa ''(Terceira Rodada)
 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut ''(Segunda Rodada)

|}

Fase final

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

D
US Open - Duplas masculinas